Фінал Кубка УЄФА 2001—2002 — фінальний матч тридцять першого розіграшу Кубка УЄФА. Переможцем став голландський «Феєнорд», що обіграв дортмундську «Боруссію» з рахунком 3-2.

Шлях до фіналу

Статистика матчу

Посилання 
 Кубок УЄФА 2001-02 на сайті УЄФА 
 Статистика Кубка УЄФА 2001-02 на сайті RSSSF 

2002 у футболі
Фінали Кубка УЄФА
Події 8 травня
Травень 2002